La Notice sur les travaux scientifiques de Paul Langevin a été écrite par Paul Langevin en 1934. Elle regroupe les fonctions et titres de l'auteur, la liste de ses publications jusqu'à cette période ainsi qu'un résumé de ses travaux en physique, en chimie, en physique statistique, en physique quantique et en relativité restreinte jusqu'à cette période. Elle comprend  et a été éditée par la Société générale d'imprimerie et d'édition. Elle n'a pas été rééditée mais peut être trouvée en format numérique. Voici son contenu :

Composition de l'ouvrage 
 Fonctions et titres
 (Parcours, affiliations institutionnelles, prix de l'Institut)
 Liste des publications
 (Sur les rayons de Röntgen et l'ionisation des gaz ; Sur les ions de l'atmosphère et les particules en suspension ; Sur la théorie cinétique et la thermodynamique ; Sur la théorie électromagnétique et les électrons; Sur la théorie du magnétisme et l'orientation moléculaire ; Sur le principe de relativité et l'inertie de l'énergie; Sur la chimie physique et la radioactivité ; Grandeurs et unités ; Sur la mécanique classique et les nouvelles mécaniques ; Sur l'acoustique et les ultrasons ; Divers problèmes techniques ; Enseignement et pédagogie ; Publications diverses ; Conférences)

 Introduction
 I. Sur les rayons de Röntgen et l'ionisation des gaz
 1. Les rayons secondaires des rayons de Röntgen
 2. L'ionisation des gaz
 3. Les mobilités des ions
 4. Le coefficient de recombinaison
 5. Recombinaison et diffusion
 6. La recombinaison initiale et l'ionisation en colonnes
 7. Le rapport epsilon
 8. Les vitesses de réaction et la conductibilité des électrolytes
 9. Variation de epsilon avec la pression
 10. La charge et la valence des ions
 11. La nature des ions
 12. Les courbes de saturation
 13. La technique électro-métrique

 II. Sur les ions de l'atmosphère et les particules en suspension
 1. La conductibilité de l'atmosphère
 2. Les gros ions
 3. Origine et nature des gros ions
 4. La numération des particules et le dépoussiérage
 5. L'effet photoélectrique sur l'air
 6. Courants dans les récipients clos
 7. La formation des nuages
 8. L'électromètre enregistreur

 III. Sur la théorie cinétique et la thermodynamique
 1. La méthode des libres parcours
 2. La méthode de Maxwell
 3. Les chocs exceptionnels
 4. Le mouvement brownien
 5. Les applications du calcul des probabilités
 6. Principe de Carnot et applications à la thermodynamique

 IV. Sur la théorie électromagnétique et les électrons
 1. La physique des électrons
 2. L'origine des radiations et l'inertie
 3. La propagation du rayonnement dans la matière et le bleu du ciel 
 4. La loi du déplacement de Wien

 V. Sur la théorie du magnétisme et l'orientation moléculaire
 1. Le diamagnétisme
 2. Les moments de circulation et le spin
 3. Les effets gyromagnétiques
 4. Le paramagnétisme et la loi de Curie
 5. L'obtention des basses températures
 6. Paramagnétisme et théorie des quanta
 7. Les constantes diélectriques
 8. Les moments moléculaires
 9. Le ferromagnétisme
 10. Les biréfringences électrique et magnétique

 VI. Sur le principe de relativité et l'inertie de l'énergie
 1. La contraction de Lorentz
 2. Le paradoxe du temps propre 
 3. Le facteur de Llewelyn Thomas
 4. L'inertie de l'énergie et ses conséquences
 5. L'expérience de Sagnac et la relativité générale
 6. Les mouvements hyperboliques

 VII. Sur la chimie physique et la radioactivité
 1. L'interprétation cinétique de la pression osmotique
 2. Sur les intervalles d'émission des particules alpha
 3. Sur un problème d'activation par diffusion

 VIII. Grandeurs et unités
 1. La classification des grandeurs
 2. Sur les grandeurs champ et induction

 IX. Sur la mécanique classique et les nouvelles mécaniques
 1. La mécanique et la physique
 2. Déduction de la dynamique
 3. La dynamique des photons et l'effet Compton
 4. L'équilibre entre la matière et le rayonnement
 5. Les chocs entre particules rapides
 6. La crise du déterminisme

 X. Sur l'acoustique et les ultrasons
 1. Les ultrasons
 2. La solution piézoélectrique
 3. Utilisation de la résonance
 4. La tri-lame quartz-acier
 5. La pression de radiation
 6. Les appareils de sondage
 7. La stabilisation des fréquences
 8. Mesure des intensités sonores
 9. Divers problèmes d'acoustique
 10. Le mirage ultrasonore et la directivité en acoustique sous-marine

 XI. Divers problèmes techniques
 1. L'enregistrement des pressions et les coups de bélier
 2. L'équilibrage des rotors
 3. Les courants d'air de grande vitesse
 4. Les effets propulsifs de la détente des gaz
 5. La haute fréquence par étincelles

Références 
 Paul Langevin, Notice sur les travaux scientifiques de Paul Langevin, Société générale d'imprimerie et d'édition, Paris, 1934.

Bibliographie 
 La physique depuis vingt ans, du même auteur, éditions Doin, Paris, 1923.

Articles connexes

Liens externes 
 Notice sur les travaux scientifiques de Paul Langevin, sur le site Amazon.
 Notice sur les travaux scientifiques de Paul Langevin, sur le site Google Livres.

Œuvre de Paul Langevin
Histoire de la mécanique quantique
Relativité restreinte
Physique statistique
1934